{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (89601) - || 2001 XV168 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89602) - || 2001 XA169 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89603) - || 2001 XH169 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89604) - || 2001 XM170 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89605) - || 2001 XT172 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89606) - || 2001 XF173 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89607) - || 2001 XC176 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89608) - || 2001 XH178 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89609) - || 2001 XN179 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89610) - || 2001 XR181 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89611) - || 2001 XR182 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89612) - || 2001 XV183 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89613) - || 2001 XM185 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89614) - || 2001 XZ185 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89615) - || 2001 XW187 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89616) - || 2001 XH189 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89617) - || 2001 XG191 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89618) - || 2001 XB192 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89619) - || 2001 XE192 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89620) - || 2001 XM193 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89621) - || 2001 XR194 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89622) - || 2001 XH195 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89623) - || 2001 XW196 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89624) - || 2001 XR197 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89625) - || 2001 XF198 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89626) - || 2001 XS199 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89627) - || 2001 XC201 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89628) - || 2001 XV205 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89629) - || 2001 XJ206 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89630) - || 2001 XX206 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89631) - || 2001 XG208 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89632) - || 2001 XO208 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89633) - || 2001 XM210 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89634) - || 2001 XO211 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89635) - || 2001 XK213 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89636) - || 2001 XR213 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89637) - || 2001 XA214 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89638) - || 2001 XP214 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89639) - || 2001 XD219 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89640) - || 2001 XP221 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89641) - || 2001 XD222 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89642) - || 2001 XJ223 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89643) - || 2001 XA225 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89644) - || 2001 XQ227 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89645) - || 2001 XX229 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89646) - || 2001 XC231 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89647) - || 2001 XS231 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89648) - || 2001 XT238 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89649) - || 2001 XA241 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89650) - || 2001 XT241 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89651) - || 2001 XX245 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89652) - || 2001 XO249 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89653) - || 2001 XS249 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89654) - || 2001 XL250 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89655) - || 2001 XA251 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89656) - || 2001 XH257 || 7 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89657) - || 2001 XO259 || 9 december 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89658) - || 2001 XX261 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89659) - || 2001 XW263 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89660) - || 2001 YC3 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89661) - || 2001 YD3 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89662) - || 2001 YF4 || 21 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89663) - || 2001 YN5 || 17 december 2001 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (89664) Pignata || 2001 YU5 || 19 december 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (89665) - || 2001 YO6 || 20 december 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (89666) - || 2001 YO10 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89667) - || 2001 YK11 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89668) - || 2001 YE13 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89669) - || 2001 YK14 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89670) - || 2001 YN17 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89671) - || 2001 YA24 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89672) - || 2001 YG26 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89673) - || 2001 YW27 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89674) - || 2001 YP37 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89675) - || 2001 YS41 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89676) - || 2001 YA46 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89677) - || 2001 YC46 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89678) - || 2001 YV46 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89679) - || 2001 YW47 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89680) - || 2001 YY47 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89681) - || 2001 YA48 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89682) - || 2001 YF48 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89683) - || 2001 YK48 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89684) - || 2001 YY53 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89685) - || 2001 YB57 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89686) - || 2001 YM57 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89687) - || 2001 YX62 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89688) - || 2001 YK68 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89689) - || 2001 YT68 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89690) - || 2001 YA70 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89691) - || 2001 YC70 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89692) - || 2001 YP70 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89693) - || 2001 YF72 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89694) - || 2001 YS74 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89695) - || 2001 YU74 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89696) - || 2001 YD75 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89697) - || 2001 YA78 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89698) - || 2001 YB78 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89699) - || 2001 YU79 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89700) - || 2001 YA84 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten